Примера Дивисьон Чили 1939 () — 7-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Результаты матчей

Третий этап

Результаты матчей

Итоговая таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1939
Чили
1939 год в Чили